Patera peut désigner :
 Patera ou patère, dans l'Antiquité romaine, un vase large et peu profond, destiné à recevoir une boisson rituelle
 Patera, un édifice volcanique extra-terrestre.
 Patera, un bateau plat notamment utilisé par des groupes d'immigrants pour accéder clandestinement aux côtes du sud de l'Espagne.

Patronyme 
  (1933-2018), joueur et entraineur de football américain ;
 Jiří Patera (1936-2022), mathématicien et physicien canadien ;
 Ken Patera (1943-), haltérophile et catcheur (lutteur professionnel) américain, frère de Jack Patera ;

Homonymie de patronyme